The Mask steht für: 

 Die teuflische Maske, 3D-Horrorfilm aus dem Jahr 1961
 Die Maske (1994), Filmkomödie mit Jim Carrey aus dem Jahr 1994
 The Mask (Spyware)

Siehe auch:
 Die Maske